Canale 13 – canale televisivo argentino meglio noto come El Trece
 Canale 13 – canale televisivo cileno